Галичанин

 «Галичанин» — бренд продукции, выпускаемой Галичским автокрановым заводом
 Галичанин (галичанка, галичане) — этнохороним жителей города Галич
 Галичанин, Альберт Евгеньевич (род. 1965) — советский и российский солист балета, народный артист России (2003), лауреат премий «Золотая маска» (1996) и «Золотой софит» (2005).
 Галичанин, Евгений Николаевич (род. 1947) — российский политический деятель, депутат Государственной думы.

Примечания